Бианна Витальевна Голодрыга (род. 15 июня 1978, Каушанский район, Молдавская ССР) — американская телеведущая.

Родилась в Молдавии в еврейской семье. В 1980 году вместе с родителями, Виталием и Жанной Голодрыга, эмигрировала в США. Отец работал инженером-механиком в хьюстонском филиале химической компании Дюпон, мать — вице-президент нефтяного концерна Hess Corporation.

Росла в Хьюстоне. Окончила Техасский университет в Остине со специализацией по славистике и экономике. В 2001 году переехала в Бруклин, где жила с бабушкой в Бенсонхерсте.

Работала продюсером, затем корреспондентом на CNBC, в 2007—2010 годах была корреспондентом на ABC, в 2010—2014 годах — ведущей выходного издания передачи Good Morning America, с 2014 года — телеведущая отдела новостей и финансов на Yahoo. C 2018 года — соведущая CBS This Morning. С 2019 года — старший международный аналитик и ведущая на CNN.

С 2010 года замужем за экономистом Питером Орзагом, директором Административно-бюджетного управления в администрации Барака Обамы (2009—2010), сыном математика и механика Стивена Орзага.

Примечания 

Телеведущие США
Тележурналисты США
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа гуманитарных наук Техасского университета в Остине
Иммигрировавшие в США из СССР
Персоналии:Хьюстон
Сотрудники ABC News
CNN